Friedhof Badenstedt steht für:

 Friedhof Badenstedt (Zeven), Friedhof in Zeven-Badenstedt, Niedersachsen
 Stadtteilfriedhof Badenstedt alt, Friedhof in Hannover-Badenstedt, 1877 angelegt
 Stadtteilfriedhof Badenstedt neu, Friedhof in Hannover-Badenstedt, 1909 angelegt